Компьютериза́ция 
 в широком смысле слова — процесс внедрения электронно-вычислительной техники во все сферы жизнедеятельности человека.
 широкое внедрение Электронно-вычислительных машин (компьютеров) в различные сферы человеческой деятельности (например, для управления технологическими процессами, транспортом, производством и передачей энергии и другими производственными процессами; проектирования сложных объектов; планирования, учёта и обработки статистических данных, организационно-административного управления; проведения научных исследований, обучения, диагностирования и т. д.).
 процесс расширения применения компьютерной техники в экономике, хозяйстве.
 (производства) внедрение компьютеров в какую-либо его область.

См. также 
 Автоматизация
 Механизация
Роботизация
 Телекоттедж
 Кибернетика

Примечания 

Компьютерная культура